Handklovar kan syfta på:

Handklovar (tortyrredskap) – ett historiskt tortyrredskap
Handbojor – en typ av bojor för att låsa fast en persons händer